Такомский мост — название нескольких мостов через Такомский пролив в заливе Пьюджет-Саунд:
  — первый мост через Такомский пролив был открыт для движения 1 июля 1940 года (обрушился 7 ноября 1940 года).
 Такомский мост (1950) — второй мост через Такомский пролив был построен на основе обрушившегося 7 ноября 1940 года (открыт для движения 14 октября 1950 года).
  — третий мост через Такомский пролив был построен рядом с открытым в 1950 году, для увеличения пропускной способности шоссе (открыт для движения 15 июля 2007 года).